Александровка-2 — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Александровка-2 — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Александровка-2 — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

См. также 
 Александровка 2-я
 Александровка Вторая